Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie International, se dispute du 21 au .

Shahar Peer remporte le simple dames. En finale, elle bat Akgul Amanmuradova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Olga Govortsova et Tatiana Poutchek.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Tachkent
2009 en Ouzbékistan
Tennis en septembre 2009